est un genre éteint de temnospondyles de la famille des Trematosauridae. L'espèce type est Angusaurus dentatus et le genre a quatre espèces en 2022.

Systématique 
Le genre Angusaurus a été créé en 1989 par le paléontologue russe  (1955-2020) avec comme espèce type Angusaurus dentatus.

Liste d'espèces 
Selon  :
  Angusaurus dentatus Getmanov, 1989 - espèce type
  Angusaurus succedaneus Getmanov, 1989
  Angusaurus tsylmensis Novikov , 1990
  Angusaurus weidenbaumi (Kuzmin, 1935)

Publication originale 
 .

Bibliographie

Voir aussi 
 Liste des genres d'amphibiens préhistoriques

Liens externes

Notes et références

Notes

Références

Références taxonomiques 
 

Temnospondyli
Taxon fossile décrit en 1989
Paléontologie en Russie
Genre d'amphibiens fossile